

Musica 
 Tear Drop – singolo di Santo & Johnny del 1960
 Teardrop – singolo dei Massive Attack del 1998
 Teardrop – singolo dei Lolawolf in collaborazione con Miley Cyrus del 2016
 Teardrop – gruppo musicale di musica elettronica britannico
 Tear Drop Records – etichetta discografica statunitense

Altro 
 Operazione Teardrop – operazione della marina americana condotta durante la seconda guerra mondiale

Pagine correlate 
 Teardrops